KGE steht für:
 Kawasaki Gas Turbine Europe, europäischer Energiemaschinenkonzern, Teil der Kawasaki Heavy Industries
 Kurbelgehäuseentlüftung, eine Vorrichtung für geordnete Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse von Hubkolbenmotoren
 Kaghau Airport (IATA-Code), Flughafen auf Kaghau Island, Salomonen

kge steht für:
 Komering (ISO-639-3-Code), eine der malayo-polynesischen Sprachen

Abkürzung